Osoby o tym nazwisku:
 Carlo Ceroni – włoski architekt
 Giovanni Soglia Ceroni – katolicki duchowny